Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1951 година e 2-ри пореден.

Започва на 27 май 1951 г. и завършва на 28 октомври.

Съдържа в календара 8 старта.

Стартове

Класиране 
Крайно класиране при пилотите за 1951 г.

1. Хуан Мануел Фанджо (Арж)

2. Алберто Аскари (Ит)

3. Хуан Гонзалес (Арж)

4. Джузепе Фарина (Ит)

5. Луиджи Вилорези (Ит)

6. Пиеро Таруфи (Ит)

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони